Магдалена Окотлан има више значења:

 Општина Магдалена Окотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Окотлан (Магдалена Окотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику